Віта — друга літера грецької абетки, інакше Бета.
 Віта — поліфілетична група великих комах Нової Зеландії.
 ВІТА — Вінницьке телевізійне-інформаційне агентство.
 Віта — жіноче ім'я
 Вєтка — жіноче ім'я

 Віта (Київ) — історична місцевість в Голосіївському районі Києва.
 Віта — річка на Придніпровській височині, права притока Дніпра.
 Віта () — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, провінція Трапані.
 Віта () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Авіла.

Див. також 
 PlayStation Vita — гральна консоль від компанії Sony.
 Vitaa — французька співачка.